La Beta Ethniki 1965-1966 è stata la 7ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Gruppo 1

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessa al girone finale

Gruppo 2

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessa al girone finale

Gruppo 3

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessa al girone finale

Girone finale

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Apha Ethniki 1964-1965

Risultati

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1965
Calcio nel 1966